„Hayashio” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Hayashio” – niszczyciel typu Kagerō z okresu II wojny światowej
 „Hayashio”  (SS-521) – okręt podwodny typu Hayashio z lat 60. XX wieku
 „Hayashio” (SS-585) – okręt podwodny typu Harushio z lat 90. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów